Zagacie ist der Name folgender Dörfer in Polen:
 Zagacie (Czernichów), Dorf der Gmina Czernichów in der Woiwodschaft Kleinpolen
 Zagacie, Dorf der Gmina Kodeń in der Woiwodschaft Lublin; 2023 umbenannt in Zahacie
 Zagacie (Koniecpol), Dorf der Gmina Koniecpol in der Woiwodschaft Schlesien
 Zagacie (Przedbórz), Dorf der Gmina Przedbórz in der Woiwodschaft Łódź